Miejscowości w USA:
 Marcus – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Marcus – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Stevens
Gminy w USA:
 Marcus (ang. Marcus Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
A także:
 łacińska wersja imienia męskiego Marek
 dawna amerykańska nazwa japońskiej wyspy Minami Tori-shima
 Marcus – polski zespół muzyczny, wykonujący disco polo